Els prototeris (Prototheria, 'primeres bèsties' en grec) són la subclasse de mamífers a la qual pertanyen els monotremes.

Molts dels animals d'aquesta subclasse visqueren al Cretaci i a principis del Cenozoic i estan tots extints llevat dels monotremes, els únics mamífers que ponen ous, dels quals es coneixen cinc espècies vives: l'ornitorrinc i les quatre espècies d'equidnes.

Com que els monotremes són l'únic ordre que hi ha actualment a la subclasse dels prototeris, podria semblar un xic redundant. Nogensmenys, sempre és possible que es trobin fòssils que situïn criatures d'algun altre ordre en aquest grup i el tàxon Prototheria se sol fer servir en contraposició amb dues altres subclasses, Metatheria i Eutheria. Aquestes tres subclasses (Prototheria, Metatheria i Eutheria) volen dir «primeres bèsties», «bèsties intermèdies» i «bèsties vertaderes». Thomas Huxley fou el primer a proposar aquests noms. Hom agrupa sovint els metateris i els euteris com a magnordres de la subclasse dels teris.

Filogènia 
El següent és un cladograma simplificat dels prototeris, basat en els treballs de McKenna i Bell i Kielan-Jaworowska et al.:

Referències